Freigang steht für:

 eine Vollzugslockerung im Strafvollzug
 Tatort: Freigang, Tatort-Folge aus dem Jahr 2014
 Freygang, eine Band in der DDR

Freigang ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Freigang (* 1941), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Christian Freigang (* 1959), deutscher Kunsthistoriker
 Jasmin Freigang (* 1989), deutsche Politikerin (Piraten)
 Laura Freigang (* 1998), deutsche Fußballspielerin
 Sebastian Freigang (* 1977), deutscher Schauspieler
 Stephan Freigang (* 1967), deutscher Leichtathlet

Siehe auch: